Grobla (Damm) bezeichnet geographische Objekte in Polen:
 Grobla, ein Stadtteil von Posen, Woiwodschaft Großpolen
 Grobla (Drwinia), Dorf der Gmina Drwinia in der Woiwodschaft Kleinpolen
 Grobla (Paszowice) (dt. Gräbel), Dorf der Gmina Paszowice in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Grobla (Przedbórz), Dorf der Gmina Przedbórz in der Woiwodschaft Łódź
 Grobla (Rytwiany), Dorf der Gmina Rytwiany in der Woiwodschaft Heiligkreuz
 Grobla (Słupca), Dorf der Gmina Słupca in der Woiwodschaft Großpolen

Siehe auch:
 Sienna Grobla (Strohdeich)